Een verkeersweg:
 N641 (België)
 N641 (Frankrijk)
 N641 (Nederland), zie Provinciale weg 641
 N-641 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing